Düblin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Düblin (1901–1978), Schweizer Maler 
 Jules Düblin (1895–1992), Schweizer Fußballspieler und Sportfunktionär 
 Lukas Düblin (* 1933), Schweizer Maler 
 Michael Düblin (* 1964), Schweizer Informatiker und Schriftsteller